Turingen kan syfta på:

 Turingen – en tidigare by nu delad i två skifteslag, se Överturingen
 Ytterturingen – en by i Haverö socken i västra delen av Ånge kommun
 Överturingen –  en småort i Haverö distrikt (Haverö socken), Ånge kommun
 Turingen, Södermanland – en sjö i Nykvarns kommun

Se även
Thüringen